Vitesse kwam in het seizoen 1972/1973 weer uit in de Eerste divisie na degradatie uit de Eredivisie in het vorige seizoen. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond in het seizoen 1972/'73 onder leiding van trainer Frans de Munck.

In de Eerste divisie behaalde Vitesse de derde plaats met 48 punten (in het "2 punten"-systeem). Vitesse plaatste zich niet voor de nacompetitie.
In de KNVB beker kwam Vitesse tot de tweede ronde waarin werd verloren van De Volewijckers.

In de competitie bezochten gemiddeld 6.580 toeschouwers Vitesse in Nieuw-Monnikenhuize.

Selectie en statistieken
Legenda

Topscorers

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eerste divisie

KNVB beker

Oefenwedstrijden

Zie ook 
 Vitesse
 Eerste divisie 1972/73
 KNVB beker 1972/73

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1972/73